Nitrica může být:

 Nitrica (obec) – obec na Slovensku
 Nitrica (řeka) – řeka na Slovensku
 Nitrica (přírodní památka) – přírodní památka na Slovensku